Tiepolo, famille patricienne de Venise.

 Les Tiepolo, famille d'artistes italiens dont la lignée de peintres commence avec Giambattista :
 Domenico Tiepolo (?? - 1697), petit armateur, père de Giambattista
 Giambattista Tiepolo (1696 - 1770), peintre et ses fils
 Giandomenico Tiepolo (1727 - 1804), peintre
 Lorenzo Tiepolo (1736 - 1776), peintre et graveur.